TAK ima više značenja.

 Malation, lek
 Tak (grad), grad u Tajlandu